Dana Ashbrook (1967-), acteur américain
 Daphne Ashbrook(1963-), actrice américaine
 Joseph Ashbrook (1918-1980), astronome américain

 Ashbrook, cratère lunaire
 (2157) Ashbrook, astéroïde
 47P/Ashbrook-Jackson, comète périodique